Santa Olga se puede referir a

Santa Olga (Maule),  localidad de la comuna de Constitución, Región del Maule, Chile
Santa Olga (Panguipulli), caserío de la Región de Los Ríos, Chile
Población Santa Olga, barrio de la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, Chile
Santa Olga de Kiev